Deux navires de la Marine germanique ont porté le nom de SMS Amazone :
 la , une corvette de la Marine prussienne lancée en 1843 ;
 le , un croiseur léger de classe Gazelle de la Kaiserliche Marine lancé en 1900.

Amazone